Валерий Николаевич Швецов:
 Швецов, Валерий Николаевич (1939—1995) — российский политик, председатель СМ МАССР, депутат Совета Федерации.
 Швецов, Валерий Николаевич  — российский гидротехник, доктор технических наук, профессор, «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2002).
 Швецов, Валерий Николаевич (род. 1963) — российский физик, директор ЛНФ ОИЯИ.